

Biografia
Figlio dell'armatore Vittorio Morace. è stato direttore commerciale dei Cantieri Navali Rodriquez di Messina e Pietra Ligure. È stato nominato nel 2011 Presidente e Amministratore Delegato della newco CIN (Compagnia Italiana di Navigazione), società nata per rilevare la ex Tirrenia di navigazione.

Il 7 luglio 2015 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di amministratore delegato e direttore generale di "Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione".

Il 31 agosto 2015 diviene amministratore delegato di Ustica Lines  e, con l'acquisizione di Siremar, presidente di Liberty Lines ad aprile 2016.
A seguito dell'inchiesta del 2017, si dimette dal suo ruolo di Amministratore delegato del gruppo armatoriale, e l'azienda posta in .

Procedimenti giudiziari
Il 19 maggio 2017 viene arrestato con l'accusa di corruzione, in quanto avrebbe pagato tangenti per fondi riguardanti il trasporto marittimo; nella stessa operazione vengono posti ai domiciliari anche l'ex sindaco di Trapani Girolamo Fazio e un funzionario regionale, procedimento che vede indagato per concorso in corruzione dalla procura di Palermo, il presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, e altri politici tra cui il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Simona Vicari . A Morace dopo due settimane vengono concessi i domiciliari, che vengono revocati il 7 ottobre 2017, tornando così in libertà . 

Gli vengono sequestrati nel febbraio 2018 oltre 10 milioni di euro di beni, tra cui il 50% delle quote della società Trapani Calcio, poi dissequestrati .
Nel frattempo, è parte lesa nel processo che riguarda gli esposti anonimi presentati dagli imprenditori Franza e la Cava, nell'ambito della creazione di una clandestina attività di dossieraggio rivolte nei suoi confronti con la compiacenza di membri delle forze dell'ordine e alcuni funzionari regionali Nel mluglio 2018 nell'ambito di uno stralcio dell'inchiesta Mare nostrum patteggia una pena di un anno e sei mesi 

Nel novembre 2019 è rinviato a giudizio dal Gup del tribunale di Palermo per l'accusa di corruzione, insieme all'ex presidente della Regione Crocetta, mentre per l'altra tranche dell'inchiesta la competenza passa al tribunale di Trapani.

Cariche
 Presidente e Amm. delegato della CIN (2011-2015)
 Amministratore delegato di Ustica Lines (2015 - 2017)
 Presidente del gruppo Libertylines (2016 - 2017)
 Amministratore delegato della Trasmed GLE (2021-in corso)

Note

Voci correlate
 Tirrenia CIN

Liberty Lines
Dirigenti del F.C. Trapani 1905